132. længdegrad kan henvise til:

 132. vestlige længdekreds
 132. østlige længdekreds